Barralis est un nom de famille attesté en France avant tout dans le département des Alpes-Maritimes.

 René Barralis (Fortuné Antoine Louis Barralis dit René Barralis) né le  à Nice et décédé le  dans la même ville est un résistant français et sous-lieutenant des Forces françaises de l’intérieur (FFI).
 Adrien Barralis, député italien de la province de Nice au .
 Jean-Baptiste Barralis, député italien de la province de Nice au .

 La rue Barralis est une voie publique de Nice (secteur postal 06000).

Sources et références 
 

Patronyme français